«Somewhere Only We Know» — песня британской рок-группы Keane, вышедшая как их третий коммерческий сингл и впоследствии появившаяся в качестве трека, открывающего Hopes and Fears и как первый сингл с этого альбома. Считается также первым крупным коммерческим релизом Keane, ставшим также одним из самых больших хитов 2004 года во всем мире и занявшим третье место в Великобритании во время его первой недели продаж. Кроме того, издание оставалось лучшим по продажам среди синглов Keane, пока в 2006 его не превзошёл «Is It Any Wonder?».

Издания 

*Диск включает два вида обоев для рабочего стола и официальный британский видеоклип на песню. Номер в каталоге: CID849
**Содержит ссылки для скачивания рингтонов и реалтонов.
***Номер в каталоге: IS849
****Шрифт обложки тот же самый, что и на синглах Fierce Panda.

Написание, запись и структура композиций

Написание и запись 
Первая демоверсия была сочинена Тимом Райс-Оксли около 2001 года. Райс-Оксли создал её из ударных и фортепиано, базируясь на песне Дэвида Боуи «Heroes».
В первый раз была сыграна на одной гитаре, до ухода Доминика Скотта из группы, и записана в качестве демоверсии в том же 2001 году, но вместо гитары исполнялась уже на Yamaha CP70.

Keane записали финальную версию для альбома в 2003 году, в Helioscentric Studios, Рай, Восточный Сассекс. Keane играли её, а также сингл «Bedshaped» на историческом концерте Live 8 в Лондоне.

Демоверсия «Somewhere Only We Know» просочилась в Интернет в 2004 году. У неё больше продолжительность (4:24) и дополнительные, не вошедшие в альбомную редакцию, переходы. Вокал Чаплина здесь более мягкий и ровный.

Музыкальная структура 

«Somewhere Only We Know» — яркий пример пиано-рок-композиции.
Главный фортепианный рифф — такой же, как и почти во всех песнях группы.
Темп песни — 87bpm, размер 4/4, тональность ля-мажор.

Песня может быть разделена на три основные части. Первые 24 секунды основной фортепианный рифф, вторая — со второй строфы стихов, когда аккорды изменяются на минорные, а третья — припев, в котором используются функции аккорда Bm7. Фортепиано является единственным инструментом, который не перестает играть.

Партия баса была записана Тимом отдельно и на концертах её воспроизводит Apple PowerBook G4.

Ритм 16-битовый, сыгранный Хьюзом на тамбурине и ударных, как это можно увидеть в музыкальных видео.

Синтезатор является основополагающим инструментом для музыки Keane. В этой песне он создаёт гармонию с фортепиано и вокалом со второй строфы, со слов «Oh simple thing, where have you gone?».

Наконец, после главного вокала Чаплина в верхней A6, когда он поёт «And if you have a minute why don’t we go?», звуки фортепиано и синтезатора снова пересекаются.

Информация о песне 
3" мини-CD были выпущены ограниченной партией в 1000 штук. Содержат трек Snowed Under на второй стороне, а также ссылки для получения полифонических мелодий через SMS. Эти экземпляры сейчас оцениваются в £20 из-за их редкости.
Эта песня была и первым творением Keane, изданным на виниле. Всего было отпечатано 5000 пронумерованных копий и только для продажи в Великобритании.
Би-сайд «Walnut Tree» был записан на студии Джеймса Сэнджера в Нормандии, Франция.

Реальный смысл видео на песню и текста остаются неизвестными, однако, есть несколько предположений, ссылающихся на «Manser’s Shaw», место в Баттле, где в детстве бывали участники Keane и недалеко от которого 14 октября 1066 года произошла Битва при Гастингсе.

Ричард Хьюз, ударник группы, предложил фан-сайту Криса Флинна следующее объяснение:

Было также предложение о связи песни с обезлесиванием в силу разных причин:
 Во всех трёх видео на песню особенностью является появление частично уничтоженного леса.
 В визуальном оформлении этой песни на концертах использованы слайды леса.
 На обложке этого издания — опавшие кленовые листья.
 На обложке промосингла — дерево в огнях, покрытое снегом.
 «Snowed Under», би-сайд сингла прямо ссылается на Manser’s Shaw — большей частью уничтоженный лесной массив в Баттле.
Песня была сведена Марком «Spike» Стентом.

Би-сайды

Snowed Under 
В песне рассказывается о месте под названием Manser’s Shaw в Баттле, где участники группы часто проводили время в детстве. Она написана под впечатлением от стихотворения Эллиота «The Wasteland»
Только «Snowed Under» является би-сайдом, исполнявшимся на концертах в 2004, 2005 и начале 2006, поскольку был издан и на сингле, появился на CD+DVD и как бонус-трек в японской версии альбома, завоевав большую популярность.
Как и «Walnut Tree», эта песня была сведена Энди Грином. В «Snowed Under» также упоминается название дебютного альбома группы, в строке «someone who understands your hopes and fears».

Walnut Tree 
Песня об ожидании кого-то или чего-то, но Райс-Оксли не учитывал реальное значение этого. Композиция вошла в саундтрек к сериалу OC — Music from the OC: Mix 2.
Джеймс Сэнджер был упомянут в информации об этой песне за его вклад в творчество и предоставление студии во Франции.
Песня была сведена Энди Грином.

Технические характеристики треков

Кавер-версии и использование 
Песня является самой каверируемой из всех, написанных Keane, она имеет несколько кавер-версий. Исполнялась следующими артистами:

 Наташей Бедингфилд в программе Jo Whiley на BBC Radio 1.
 Группой Lifehouse в Pepsi Chart.
 Лаурой Мишель Келли в её альбоме The Storm Inside
 Группой HIM под названием 'Evil' для их альбома 'Venus Doom' (В окончательный вариант релиза так и не вошёл и не издан до сих пор).
 Almighty Records выпустила кавер-версию, которая больше не доступна.
 В первую неделю после полуфиналов (21 февраля 2007) шестого сезона шоу American Idol, в исполнении Блэйка Льюиса, получив много рецензий от судей.
 Также был вариант в исполнении группы Travis. С той же мелодией, но другими словами, озаглавленный «After Mark And Lard Go».
 В исполнении Даррена Крисса в эпизоде «Born This Way» телесериала «Хор» и была включена в альбом Glee: The Music Presents the Warblers.
 Классическая инструментальная версия Филармонического оркестра города Прага (en).
 В исполнении Lily Allen в версии Deluxe Edition альбома «Sheezus»

Песня несколько раз появлялась в кино и на телевидении:

 В автомобильном шоу Тачку на прокачку!
 Компанией Victoria's Secret.
 В The Ashlee Simpson Show
 Во втором эпизоде телесериала «Анатомия страсти».
 В трейлере к фильму «Дом у озера».
 В эпизоде сериала «Клиника».
 В эпизоде Special Effects программы «Doctor Who Confidential» в 2005 году.
 В эпизоде сериала «Cold Case».
 В рекламе сериала «Вперед, в прошлое!».
 Во время монтажа видео на 2006 ESPY Awards.
 В промовидео канадской команды по конькобежному спорту для олимпиады в Турине.
 Песня была также в ряде эпизодов, таких, как Idol Gives Back 2 мая и видео визита в дом Льюиса в Сиэтле 16 мая. После финала Idol, песня была исполнена 14 июня 2007 The View.
 В передаче Match of the Day после победы Челси над Манчестер Юнайтед в финале Кубка Англии 2007 года.
 В передаче Britain’s Favourite View 9 сентября 2007.
 Во французском фильме «Lol» и его американском ремейке «Лето. Одноклассники. Любовь».
 В фильме «Обещать — не значит жениться».
 В трейлере к полнометражному мультфильму «Медвежонок Винни и его друзья» (2011).
 В трейлере к фильму «Маленький принц»(2015)

Появления в сборниках:

 The Acoustic Album (2006, Virgin)

Музыкальные видеоклипы 
Существуют 3 версии видео на эту песню:

Международная версия 
Keane выходят из студии и садятся в такси. Они приходят в лес, где живут «simple thing». (называемые «Roxleys» некоторыми фанатами.). Каждый Roxley представляет собой дух дерева.
Международная версия была снята режиссёром Корином Харди и спродюсирована Китом Хоукинсом на студии White House Pictures. Снималась 22-23 ноября 2003. Харди был под впечатлением от фильма Princess Mononoke и создал «simple thing», основываясь на «kodamas», появлявшихся в этой картине.

Повествование начинается с показа задней двери студии звукозаписи за короткое время до того, как её открывает Том Чаплин, вместе с которым выходят остальные участники группы. Они садятся в такси британского типа. Маленький дух (пришелец «simple thing») находится с ними в машине. Затем они прибывают в лесистую местность (место для съёмок в Западном Сассексе, принадлежащее знакомым Корина Харди). «Simple thing» остаётся в автомобиле.
Keane идут через лес. При фразе «an empty land» — по пустой опушке, «fallen tree» — пригнушись, пробираются под поваленным деревом и, наконец, добираются до ручья. Прямо здесь они продолжают играть.
Ближе к концу песни, Roxleys появляются снова и приближаются к Keane. В финале их сердца разгораются огнями.

Версии для США

Версия № 1 
То же видео, но без пришельцев «simple thing».

Версия № 2 
Это видео было снято 29 мая 2004 в Голливуде, Калифорния и срежиссировано The Saline Project.
Группа играет концерт на сцене с большой фотографией леса за спинами. Вскоре фотография становится реальностью и Keane фактически играют в лесу.
После припева лес трансформируется в город, и начинают расти здания. В последний припев в городе начинается дождь, и он превращается обратно в лес. Лес исчезает и Keane играют снова на сцене.

Оформление обложки 
Дизайн обложки принадлежит Madefire и Алексу Лэйку. Здесь можно увидеть такие же, как и в видео, опавшие кленовые листья. Это также связано с тем, что би-сайдами сингла являются «Walnut Tree» и «Snowed Under». Хотя они оба не представлены на Hopes and Fears они всё равно довольно хорошо известны в связи с тем, что исполнялись на концертах и вошли в саундтреки.
Во вложенном послании от Keane на заднем фоне всё те же красные листья.

Позиции в чартах 
Диск достиг наивысшей позиции из всех изданных синглов к альбому «Hopes and Fears». Догнал его в этом только «Is It Any Wonder?», вышедший в 2006. «Somewhere Only We Know» 18 недель оставался в топ 10 мексиканского airplay-чарта.

Weekly charts

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о записи на Keaneshaped
 Keane.fr — Информация о записи на французском

Песни Keane
Синглы Island Records